Estépar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Estépar (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Estépar (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar